Видзью — название рек в Республике Коми России:

Видзью (приток Большой Визинги)
Видзью (приток Ижмы)
Видзью (приток Лэпъю)